Melvillov otok () je ime več otokov. Poimenovani so po Robertu Dundasu, 2. vikontu Melvilla, dolgoletnemu lordu britanske admiralitete.

 Melvillov otok, Avstralija - otok v Timorskem morju severno od avstralske celine
 Melvillov otok, Kanada - eden od kanadskih arktičnih otokov
 Melvillov otok (polotok) - polotok v zalivu mesta Halifax, Kanada